Haseltine ist der Familienname folgender Personen:

 William A. Haseltine (* 1944), US-amerikanischer Genetiker, Molekularbiologe und Unternehmer, der am Human Genome Project beteiligt war
 William Stanley Haseltine (1835–1900), US-amerikanischer Landschaftsmaler in der Tradition der Düsseldorfer Schule und der Hudson River School